Collegio elettorale di Breno – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Breno – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Breno – collegio elettorale del Senato della Repubblica